Aleksander Broda (1899-1939 – żołnierz Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari,
 Aleksander Broda (ur. 1957 r.) – polski historyk sztuki.